Trois régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bretagne » :

Infanterie 
 le régiment de Bretagne (1635-1642) ;
 le régiment de Bretagne (1651) ;
 le régiment de Bretagne,  renommé le  «  d’infanterie de ligne »

Cavalerie 
 le régiment de Bretagne dragons, indexé dans la correspondance de Louvois avec une date d'existence située vers 1683-1691. 
 le régiment de Bretagne cavalerie
 le régiment des chasseurs de la Bretagne, renommé le  «  de chasseurs à cheval » 

Homonymie d'unités militaires